Six régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Mazarin » :

 Infanterie
 Le régiment de Mazarin-Italien (1642-1651) ;
 Le régiment de Mazarin-Français (1644-1651) ;
 Le régiment de Mazarin-Français (1654-1661) ;
 Le régiment Catalan-Mazarin (1657-1661)  ;
 Le régiment de Mazarin-Français (1659-1661) ;

 Cavalerie
 Le régiment de Mazarin cavalerie.

Homonymie d'unités militaires